Berryville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Berryville (Arkansas)
Berryville (Texas)
Berryville (Virginia)